Na piedestal je slovenska tedenska glasbena oddaja na Valu 202. Prvič je bila na sporedu v nedeljo, 12. januarja 1997. V njej gostijo slovenske izvajalce (v prvih letih so predstavljali tudi tuje glasbene izdelke), ki med pogovorom z urednico in voditeljico Jolando Fele predstavijo svoj album (avtorski projekt, kompilacijo). V oddaji gostujejo najimenitnejše slovenske skupine in posamezniki s sodobne glasbene scene in mladi, še neuveljavljeni izvajalci različnih glasbenih zvrsti. Med glasbeniki, »ki so drugačni, a enakopravni«, so izjemoma tudi mainstreamovski izvajalci (tem in izvajalcem pop glasbe je sicer namenjena oddaja Na sceni). Žanrsko prevladujejo rock, elektronika, alternativa, indie, hip-hop, jazz, etno, kantavtorska in instrumentalna glasba. Od novembra 2013 je bila oddaja na sporedu ob ponedeljkih ob 20. uri, od 9. aprila 2017 pa do 17. junija 2018 pa ob nedeljah ob 21.21.

Z oktobrom 2018 je v novem nedeljskem terminu (ob 22.30) na sporedu nova oddaja Interval, ki jo prav tako pripravlja Jolanda Fele.

1997

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Zunanje povezave

 Na piedestal na Valu 202
 Na piedestal na Facebooku
 Na piedestal v arhivu RTV 4D (glej Sorodno/Starejše oddaje)

Slovenska glasba
Slovenske glasbene oddaje
Oddaje na Valu 202